Шевцов, Леонид:
 Шевцов, Леонид Леонидович (род. 1937) — советский и российский тренер по пулевой стрельбе.
 Шевцов, Леонид Трофимович (род. 1938) — народный артист Эстонской ССР.